Сен-Жан-ле-Вьё () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Жан-ле-Вьё — в департаменте Атлантические Пиренеи;
 Сен-Жан-ле-Вьё — в департаменте Изер;
 Сен-Жан-ле-Вьё — в департаменте Эн.

См. также